Коридорът Вазари () във Флоренция е закрита галерия, съединяваща 2 двореца в центъра на града: Палацо Векио и Палацо Пити.

Коридорът Вазари е построен в течение на 5 месеца през 1565 г. по желание на великия херцог на Тоскана Козимо I. Архитект е Джорджо Вазари, на когото е наречен коридорът.

Участъкът от коридора Вазари над моста Понте Векио е построен с редица големи панорамни прозорци. От тях се открива чудесна гледка към река Арно. Размерът на прозорците е увеличен през 1939 г. по заповед на Бенито Мусолини.

Галерия 

Пешеходна инфраструктура
Забележителности на Флоренция
Пътища във Флоренция